Лез-Эссар — коммуна во Франции, департамент Вандея
 Лез-Эссар — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Лез-Эссар — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Лез-Эссар — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара